Abgeschlossene Schale steht für

 die voll besetzte Elektronenschale der Atomhülle eines Atoms, siehe Oktettregel
 die voll besetzte Nukleonenschale eines Atomkerns, siehe Magische Zahl (Physik)